Пинозеро:

 Пинозеро —  населённый пункт в Мурманской области.
 Пинозеро — железнодорожная  станция в Мурманской области.
 Пинозеро (озеро, Кандалакшский район) — озеро в южной части Кольского полуострова Мурманской области.
 Пинозеро (озеро, Ловозерский район)